Jan Berger je jméno a příjmení více významných osob:

 Jan Berger – český fotbalový reprezentant a trenér (* 1955)
 Jan Berger (1976) – český fotbalista (* 1976)
 Jan Berger (lední hokejista) – český hokejový útočník (* 1989)
 Jan Berger (kněz) – český římskokatolický kněz, který od roku 1913 působil v USA (1872–1950)
 Jan Berger (redemptorista) – český římskokatolický kněz, redemptorista a poslanec moravského zemského sněmu (1816–1897)
 Jan Berger (režisér) – český rozhlasový režisér

Viz též:
 Ján Berger – slovenský malíř